Viollier steht für:

 Viollier AG, medizinisches Laborunternehmen in der Schweiz

Viollier ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Viollier (1854–1908), Schweizer Maler 
 David Viollier (1876–1965), Schweizer Archäologe 
 Eugenio Torelli Viollier (1842–1900), italienischer Journalist, Gründer der Zeitung Corriere della Sera
 Jean Viollier (1896–1985), Schweizer Maler
 Jean-Yves Viollier (* 1953), französischer Journalist (Le Canard enchaîné)
 Louis Viollier (1852–1931), Schweizer Architekt
Raoul Viollier (1885–1949), Schweizer Kantonschemiker
 Yves Viollier (* 1946), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Violier